Лига Ирландии 1980/1981 годов () — 60-й сезон чемпионата Ирландии с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «Лимерик» не смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1980/1981
Ирландия
Ирландия
Спорт в Ирландии в 1980 году
1981 год в Ирландии